Slovo troll má více významů.

Fiktivní bytost:
 Troll (severská mytologie) – bytost ze severských bájí
 Troll (Středozemě) – literární postavy v díle J.R.R. Tolkiena
 Troll (Zeměplocha) – literární postavy v díle T. Pratchetta
 Troll (Warcraft) – postava v sérii počítačových her a knih

Příjmení:
 Karl Troll – rakouský architekt
 Walter Troll – rakouský statkář a politik (1856–1937)

Další použití slova:
 Troll (internet) – provokatér v internetové diskusi
 Troll (počítače) – programovací jazyk
 Troll (skupina) – norská black metalová kapela
 Troll metal – druh hudebního směru black metal, který je poddruhem metalu
 Troll (automobil) – malá norská továrna na výrobu automobilů
 Trollech – plzeňská blackmetalová skupina založená v roce 1999
 Trolltech – norská softwarová firma vyrábějící mimo jiné Qt (knihovna)
 Trollí most – fantasy povídka Terryho Pratchetta
 Trollové (film) - film

Místa:
 Trollhättan, Švédsko – sídlo automobilek Saab Automobile a Volvo; filmového studia Trollywood
 Troll (polární stanice)
 Fremontský troll – plastika ve čtvrti Fremont v americkém městě Seattle

Externí odkazy